Abu-Muhàmmad Abd-Al·lah as-Salimí, restaurador de l'imamat d'Oman
 Abu-Muhàmmad Abd-Al·lah ibn Abd-al-Wàhid, governador almohade d'Ifríqiya
 Abu-Muhàmmad Abd-Al·lah ibn Àhmad Diyà-ad-Din al-Malaqí, botànic andalusí
 Abu-Muhàmmad Abd-Al·lah ibn Alí ar-Ruixatí, historiador andalusí
 Abu-Muhammad Abd-Al·lah ibn Baraka, escriptor ibadita d'Oman
 Abu-Muhàmmad Abd-Al·lah ibn Muhàmmad, emir midràdida de Sigilmasa
 Abu-Muhàmmad Abd-Al·lah ibn Muhàmmad al-Balawí, historiador egipci
 Abu-Muhàmmad Abd-Al·lah ibn Muhàmmad ibn Baraka al-Umaní, escriptor ibadita
 Abu-Muhàmmad Abd-al-Majid ibn Abdun al-Fihrí, poeta andalusí
 Abu-Muhàmmad Abd-al-Mumin, califa almohade
 Abu-Muhàmmad Abd-al-Wàhid al-Marrakuixí, historiador marroquí
 Abu-Muhàmmad Abd-al-Wàhid ibn Abi-Hafs, governador almohade
 Abu-Muhàmmad Abd-ar-Rahman ibn Raixiq al-Quxayrí, emir de Múrsiya
 Abu-Muhàmmad al-Hàssan al-Askarí, 11è imam dels xiïtes duodecimans
 Abu-Muhàmmad Hàmid ibn al-Abbàs, visir abbàssida
 Abu-Muhàmmad Hixam ibn al-Hàkam, pensador imamita
 Abu Muhàmmad Madikarib ibn Kays al-Àixath, cap del Kinda d'Hadramaut
 Abu-Muhàmmad Sàlih, sant marroquí
 Abu-Muhàmmad Ubayd-Al·lah al-Mahdí, fundador del califat fatimita
 Abu-Muhàmmad Úmar ibn al-Aftas al-Mutawàkkil, emir de Batalyaws